

Universitaires 
 Robert Roswell Palmer (1909-2002), historien
 Robert E. A. Palmer (1933-2006), historien de l'Antiquité

Industrie 
 Robert Palmer (né en 1940), PDG de Digital Equipment Corporation

Musique 
 Robert Palmer (1949-2003), chanteur britannique
 Robert Moffat Palmer (1915-2010), compositeur américain

Politique 
 Robert Palmer (1793-1872), député conservateur britannique
  (1890-1977), secrétaire général de la British Co-operative Union membre de la Chambre des Lords
 Robert Palmer (1920-1944), pilote britannique de bombardier, récipiendaire de la croix de Victoria

Sports 
 Robert Palmer (né en 1947), skieur olympique néo-zélandais
 Robert Palmer (né en 1960), joueur britannique de cricket

Littérature 
 Robert Palmer, pseudonyme de Cyriel Buysse (1859-1932), écrivain belge
 Robert Palmer (1945-1997), écrivain et musicologue américain